Jonathan Edwards henviser til blandt andre:

 Jonathan Edwards (teolog) (1703–1758), amerikansk vækkelsesprædikant
 Jonathan Edwards den yngre (1745-1801) – amerikansk teolog
 Jonathan Edwards (atlet) (født 1966), britisk trespringer